Adam Pardy (né le  à Bonavista, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
Il a été repêché au ,  au total par les Flames de Calgary au repêchage d'entrée de 2004. Durant la saison 2005-2006, il évolue dans la LAH et ECHL et les deux saisons suivantes, que dans la LAH. Il signe un contrat d'un an avec les Flames pour la saison 2008-2009. Il joue son premier match, le , face aux Canucks de Vancouver et marque son premier but dans la LNH, le  contre le gardien Joey MacDonald, des Islanders. Il termine la saison avec dix points et 69 minutes de pénalité en 60 matchs.

Le 1er juillet 2011, il signe un contrat de deux ans, total de 4 M $ avec les Stars de Dallas. Il est échangé avec son coéquipier Steve Ott aux Sabres de Buffalo, le .

Il signe avec les Jets de Winnipeg, l'été suivant. Il joua deux saisons avec les Jets et durant sa troisième saison, il est placé au ballotage. Il est réclamé par les Oilers d'Edmonton, le jour suivant.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Mariners de Yarmouth ||LMHJA ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Bulldogs d'Antigonish || LMHJA ||31 ||5 ||16 ||21 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2003-2004 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||68 ||4 ||12 ||16 ||137 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2004-2005 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||69 ||12 ||27 ||39 ||163 ||5 ||2 ||2 ||4 ||8  
|-
|2005-2006 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||41 ||1 ||11 ||12 ||55 ||10 ||2 ||1 ||3 ||12 
|-
| 2005-2006 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||24 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||70 ||2 ||6 ||8 ||60 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2007-2008 || Flames de Quad City || LAH ||65 ||5 ||13 ||18 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Flames de Calgary || LNH ||60 ||1 ||9 ||10 ||69 ||6 ||0 ||2 ||2 ||5 
|-
| 2009-2010 || Flames de Calgary || LNH ||57 ||2 ||7 ||9 ||48||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||30 ||1 ||6 ||7 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Stars du Texas ||LAH ||2 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Stars de Dallas ||LNH ||36 ||0 ||3 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Sabres de Buffalo ||LNH || 17|| 0|| 4|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Jets de Winnipeg ||LNH || 60|| 0|| 6|| 6|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 55 || 0 || 9 || 9 || 40 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 14 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 9 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH || 31 || 3 || 4 || 7 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Frölunda HC || SHL || 11 ||0 || 1 || 1 ||18 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL ||41 ||6 ||15 ||21 ||44 ||22 ||0 ||4 ||4 ||32 

| 342 || 4 || 48 || 52 || 269 || 8 || 1 || 2 || 3 || 7

Notes et références 

Naissance en mai 1984
Naissance à Terre-Neuve-et-Labrador
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Growlers de Terre-Neuve